Syrinx puede referirse a: 

 Syrinx, una pieza para flauta solista de Claude Debussy. 
 (3360) Syrinx, un asteroide. 
 Syrinx, un grupo musical canadiense. 
 Syrinx, un cortometraje de animación de Ryan Larkin.
 Syrinx aruanus, un molusco. 

Syrinx y siringa vienen del griego "συριγξ" (tubo).